Ralf, szczur rekordzista (Ralf, The Record Rat) – francusko-kanadyjski serial animowany opowiadający o Ralfie - szczurze, który chce pobić rekordy świata. Kolejne próby zwykle kończą się klęską. Jeżeli mu się nie uda, zawsze próbuje jeszcze raz. "Następnym razem będzie lepiej" – to jego motto.

Serial pojawił się w Polsce 16 października 2004 roku w telewizji ZigZap i był nadawany do lipca 2006.

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie ZigZapa – Start International Polska

Marek Lelek - Ralf

Ewa Serwa - Wrona (001, 006)

Joanna Węgrzynowska - Wiewiórka (008, 0014)

Andrzej Chudy - Goryl (0010, 0020)

Mariusz Leszczyński - Bałwan (0029)

Spis odcinków 

Francuskie telewizyjne seriale animowane
Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2003
Seriale telewizyjne zakończone w 2004
Seriale animowane zrealizowane w koprodukcji
Filmy o myszach i szczurach